De Nieuwe Poort is een straat in het binnenstadskwadrant Klein Italië in de Nederlandse plaats Venlo.

De straat ligt in het winkelgebied Maasboulevard, en loopt van de Maasstraat in westelijke richting tot aan de Havenkade.

De straatnaam verwijst naar een poterne in de vestingwerken van Venlo, die vanaf 1537 in gebruik was. Als zodanig bood de poterne toegang tot de lager gelegen Werf.

Aan de huidige straat ligt de voetgangersingang tot de benedenvloerse parkeergarage van de Maasboulevard.

Straat in Venlo binnenstad